Precht steht für:

 Precht (Talkshow), deutsche Fernsehsendung

Precht ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Precht (1947–2015), österreichischer Kletterer und Bergsteiger
 Christian Precht (um 1635–1694/1695), Hamburger Bildhauer
 Diedrich Precht (1811–1890), deutscher Landwirt und Reichstagsabgeordneter
 Elimar Precht (1912–1969), deutscher Lagerzahnarzt in Konzentrationslagern

 Fritz Precht (1883–1951), Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Georg Precht (* 1969), Schweizer Architekt 
 Gundolf Precht (1937–2015), deutscher Bauforscher und Provinzialrömischer Archäologe
 Hans-Hermann Precht (1949–2019), deutscher Museumsfachmann und Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Hans-Jürgen Precht (* 1933), deutscher Industriedesigner
 Heinrich Precht (1852–1924), deutscher Mineraloge
 Hermann Precht (1937–1997), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Jørn Precht (* 1967), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler
 Julius Precht (1871–1942), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Kai Precht (* 1961), deutscher Autor, Verleger und Filmproduzent
 Otto Precht (Pseudonym für: Jens Keith) (1898–1958) deutscher Choreograph und Schauspieler
 Richard David Precht (* 1964), deutscher Schriftsteller, Philosoph, Publizist und Moderator
 Rosemarie Precht (1952–1991), deutsche Liedermacherin und Musikerin
 Volkhard Precht (1930–2006), deutscher Glaskünstler

Siehe auch:
 Brecht (Begriffsklärung)
 Prechtl